Швейер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Швейер, Александр Владимирович (1873—1942) — русский зоолог и палеонтолог.
 Швейер, Владимир Егорович (1820е—1874)— русский академик архитектуры.
 Швейер, Франц Ксавер (1868—1935) — немецкий юрист и политик, член Баварской народной партии, министр внутренних дел Баварии в 1921—1924 годах.